Stanisław Ciołek (zm. 1355) – polski rycerz poległy podczas dowodzenia polskimi wojskami pod Włodzimierzem Wołyńskim.
 Stanisław Ciołek herbu Ciołek (1382–1437) – biskup poznański, sekretarz królewski, podkanclerzy królewski Władysława Jagiełły.
 Stanisław Ciołek (ur. 1952) – polski komandor dyplomowany, pilot klasy mistrzowskiej.